

Geografia
 Brasile – stato dell'America meridionale
 Brasil – distretto della Costa Rica nel cantone di Santa Ana
 Brasil – isola leggendaria

Musica 
 Brasil – album dei The Manhattan Transfer del 1987
 Brasil – album dei Ratos de Porão del 1989
 Brasil – album di Mario Biondi del 2018
 Brasil – album di João Gilberto del 1981

Pagine correlate
 Brazil